Balikpapan ist eine Stadt auf dem indonesischen Teil der Insel Borneo (Kalimantan). Sie ist mit rund 700.000 Einwohnern (Stand 2021) die zweitgrößte Stadt der Provinz Kalimantan Timur (Ostborneo). Die geplante zukünftige Hauptstadt Indonesiens, Nusantara, soll in der Nähe von Balikpapan liegen.

Geographie

Lage 
Balikpapan liegt im Süden von Kalimantan Timur an der Küste. Im Norden wird es vom Regierungsbezirk Penajam Paser Utara abgegrenzt und im Osten vom Regierungsbezirk Kutai Kartanegara. Die Straße von Makassar grenzt das Stadtgebiet im Süden und die Bucht von Balikpapan im Osten ab.

Stadtgliederung 
Administratorisch untergliedert sich die Stadt in 6 Kecamatan (Distrikte) mit 34 Kelurahan (Stadtviertel).

Klima

Geschichte 
Bis zur Entdeckung der ersten Erdölquelle im Jahr 1897 war in dem Gebiet der heutigen Stadt nur ein kleines Dorf. Danach begann ein rasantes Wachstum. Bedingt durch die Erdölfelder und die Raffinerien war die Stadt im Zweiten Weltkrieg hart umkämpft: Im Januar 1942 kam es zur Seeschlacht vor Balikpapan, im Februar 1942 wurde die Stadt von der japanischen Armee eingenommen, im Juli 1945 von den Alliierten zurückerobert.

Im März 2018 ereignete sich ein Pipeline-Unfall, bei dem eine unbekannte Menge Rohöl in die Bucht vor Balikpapan floss und sich teilweise entzündete.

Demographie 
2021 lebten in Balikpapan 704.110 Menschen, davon 344.250 Frauen und 359.860 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 1336 Personen pro Quadratkilometer. 90,2 Prozent der Einwohner sind Muslime, 6,9 Prozent Protestanten, 1,8 Prozent Katholiken, 0,8 Prozent Buddhisten. und 0,2 Prozent Hindus. Daneben gibt es noch vereinzelte Konfuzianer.

Wirtschaft und Verkehr 
Balikpapan liegt an der Ostküste der Insel, an der Straße von Makassar, rund 150 km südlich der Provinzhauptstadt Samarinda. Wichtigster Wirtschaftszweig ist die Erdölförderung, die Verarbeitung in mehreren Raffinerien, sowie dessen Ausfuhr durch einen großen Erdölhafen. Daneben spielen auch der Bergbau und die Holzindustrie (Ausfuhr von Tropenhölzern aus dem Regenwald Borneos) eine Rolle. Balikpapan besitzt außerdem einen internationalen Flughafen, den Flughafen Sultan Aji Muhamad Sulaiman.

Sport 
Der Fußballverein Persiba Balikpapan spielt derzeit in der zweithöchsten indonesischen Spielklasse, der Liga 2, und trägt seine Heimspiele im 42.000 Zuschauer fassenden Batakan Stadion aus.

Persönlichkeiten 
 Jan Justus Bos (1939–2003), niederländischer Ruderer und Botaniker
 Robert Robbers (* 1950), niederländischer Ruderer

Einzelnachweise 

Ort in Indonesien
Ort in Asien
Ort auf Borneo
 
Geographie (Kalimantan Timur)